

Geografia

Austria 
 Warth – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen
 Warth – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja

Niemcy 
 Warth – dzielnica Hennef (Sieg)

Osoby 
 Otto Warth – niemiecki architekt

Inne 
 Warth – pałac

Zobacz też 
 Alte Warth
 Wart